Niassa (província) — província de Moçambique
Lago Niassa — na fronteira entre Moçambique, Maláui e Tanzânia

Desambiguações de topônimos